Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Goliath, в честь библейского великана Голиафа.
 HMS Goliath (1781—1815) — 74-пушечный линкор 3-го ранга.
  (на начальном этапе строительства — HMS Goliath; 1827—1884) — 84-пушечный линкор.
  (1842—1875) — 80-пушечный линкор, в 1857 году переделан в винтовой.
  (1898—1915) — додредноутный линкор типа Canopus; потоплен турецким миноносцем «Муавенет-и Миллие».
 Пятый и шестой Goliath — буксиры, мобилизованные флотом во Вторую Мировую войну. См. также 
 Голиаф (значения)